Орах може да се односи на:

Основно значење:

 Орах, биљака и плод из породице -{Juglandaceae}-

или

Србија:
 Горњи Орах, насеље у општини Власотинце, Србија;

Црна Гора:
 Орах (Беране), насеље у општини Беране, Црна Гора;
 Орах (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора;
 Осојни Орах, насеље у општини Плужине, Црна Гора;
 Присојни Орах, насеље у општини Плужине, Црна Гора;

Босна и Херцеговина:

Република Српска:
 Орах (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ;
 Орах (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ;

Федерарција Босне и Херцеговине:
 Орах (Равно), насеље у општини Равно, Федерарција БиХ, БиХ;
 Орах (Вареш), насеље у општини Вареш, Федерарција БиХ, БиХ;

Северна Македонија:
 Орах (Старо Нагоричане), насеље у општини Старо Нагоричано, Северна Македонија.

Хрватска:
 Орах (Вргорац), насеље у граду Вргорцу, Хрватска;

Види још 
 Ораовица (вишезначна одредница)
 Орахова (вишезначна одредница)
 Ораховица (вишезначна одредница)
 Ораховице (вишезначна одредница)
 Ораховљани (вишезначна одредница)
 Орахово (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Орашје (вишезначна одредница)
 Ореовец (вишезначна одредница)